Лыжное двоеборье является олимпийским видом спорта с 1924 года — времени проведения I зимних Олимпийских игр в Шамони. Программа соревнований по лыжному двоеборью расширялась от одного вида в 1924—1984 годах до трёх начиная с 2002 года. В первые четыре появления лыжного двоеборья в программе Олимпиад все медали в нём завоёвывали спортсмены из Норвегии, но в послевоенное время ситуация изменилась. По положению на 2014 год олимпийские медали в лыжном двоеборье завоёвывали представители 16 команд (в том числе СССР, ГДР, ФРГ и объединённой германской команды), из них золотые — представители 11 команд. На данный момент это единственный вид спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

История 
Лыжное (или северное) двоеборье было включено в программу зимних Олимпийских игр с самого первого года их проведения, в 1924 году. В Шамони медали за лыжное двоеборье вручались по сумме результатов в лыжных гонках и прыжках с трамплина; при этом в каждом из этих видов в отдельности могли быть свои чемпионы и призёры. В первые 12 лет проведения олимпийских соревнований по лыжному двоеборью весь пьедестал занимали представители Норвегии. После Второй мировой войны гегемонию норвежцев нарушили шведы и финны, а на Олимпиаде 1960 года представитель объединённой германской команды Георг Тома стал первым «летающим лыжником» не со Скандинавского полуострова, выигравшим золотую олимпийскую медаль в лыжном двоеборье.

Правила соревнований по лыжному двоеборью на Олимпийских играх менялись вместе с развитием их составляющих — лыжных гонок и прыжков с трамплина. В 1952 году впервые на Олимпиадах прыжки с трамплина предшествовали лыжной гонке (до этого порядок был обратным). На Олимпиаде 1956 года дистанция входящей в соревнования лыжной гонки была сокращена с 18 до 15 км. На лиллехаммерских Играх 1994 года состоялся переход с 70-метрового на 90-метровый трамплин. На Олимпиаде в Сараево впервые были проведены командные соревнования, а в 1998 году в Нагано команды были расширены с трёх до четырёх человек. Завершающая командные соревнования эстафета, состоявшая до этого из трёх этапов по 10 км, была заменена эстафетой 4×5 км. На Играх в Солт-Лейк-Сити в программу соревнований по двоеборью был добавлен третий вид — индивидуальный спринт, прыжки в котором совершаются со 120-метрового трамплина-гиганта, а длина дистанции составляет только 7,5 км. В 1988 году в лыжном двоеборье была введена система Гундерсена с раздельным стартом лыжной гонки, построенном на гандикапе по итогам предшествующих ей прыжков. Неизменным остаётся тот факт, что лыжное двоеборье на Олимпийских играх — чисто мужской вид спорта, и после добавления в программы Олимпиады в Сочи женских соревнований по прыжкам с трамплина лыжное двоеборье осталось единственным зимним Олимпийским видом спорта, в котором не участвуют женщины.

Соревнования

Медальный зачёт

Наиболее титулованные спортсмены 
В таблице представлены спортсмены, являющиеся обладателями двух и более золотых олимпийских медалей в лыжном двоеборье.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по лыжному двоеборью

Примечания

Ссылки 
 
 
 Все призёры Олимпийских игр в лыжном двоеборье на официальном сайте МОК

Виды спорта на зимних Олимпийских играх